Scheitenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Scheitenberger der Jüngere (1847–1931), deutscher Landwirt, bedeutende Bauernpersönlichkeit, siehe Der alte Siegentäler
 Philipp Scheitenberger der Ältere (1811–1882), deutscher Landwirt, Vorstand des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Blaubeuren, Bäcker und Stadtschultheiß von Schelklingen
Thomas Scheitenberger (1570er Jahre bis 1640er Jahre), deutscher Vogt und Richter, von 1620 bis 1632 Vogt von Kißlegg.